Onderdistrict in Indonesië
 Sedayu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Sedayu (Semaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sedayu (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Pracimantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Sapuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Slogohimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sedayu (Turen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java